Bois-le-Roi est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Bois-le-Roi, commune française de l'Eure
 Bois-le-Roi, commune française de Seine-et-Marne